Saint Honoré ist der französische Name von:

 Honorius von Amiens († um 600), französischer Bischof und Heiliger

Saint-Honoré ist der Name folgender Gemeinden in

Frankreich:
 Saint-Honoré (Isère), Département Isère
 Saint-Honoré (Seine-Maritime), Département Seine-Maritime
 Saint-Honoré-les-Bains, Département Nièvre

Kanada:
 Saint-Honoré (Québec)
 Saint-Honoré-de-Shenley
 Saint-Honoré-de-Témiscouata

Siehe auch:
 Rue Saint-Honoré
 Saint-Honoré-Torte